Zydeco (muzyka) – kreolska muzyka  
 Zydeco (informatyka) – przeglądarka